Dondero ist der Familienname folgender Personen:

 George Anthony Dondero (1883–1968), US-amerikanischer Politiker
 Mario Dondero (1928–2015), italienischer Fotograf und Journalist